Jméno a příjmení Antonín Kovář má více nositelů:

 Antonín Kovář (1897–1975) – český a československý politik, poválečný poslanec ČSSD a KSČ
 Antonín Zdeněk Kovář (1926–2000) – český kapucín, dlouholetý farář jejkovské farnosti
 Antonín Kovář (spisovatel) – autor detektivních románů